Youtou peut désigner plusieurs localités de la communauté rurale de Santhiaba Manjacque au Sénégal :
 Youtou Bouhème
 Youtou Bringo
 Youtou Djibonker
 Youtou Essoukaye
 Youtou Kagar
 Youtou Kanokindo